Crazy to Marry – film del 1921 diretto da James Cruze
Crazy to Marry – cortometraggio del 1927 prodotto dalla Weiss Brothers Artclass Pictures